Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2008 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Bob Bryan in Mike Bryan sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
{|
|
 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (tretji krog)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (prvaka)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (drugi krog)
 Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (tretji krog)
 Jonas Björkman /  Kevin Ullyett (drugi krog)
 Simon Aspelin /  Julian Knowle (drugi krog)
 Lukaš Dlouhy /  Leander Paes (finale)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski ''(prvi krog)
|
<ol start="9">
 Paul Hanley /  Jordan Kerr ''(prvi krog)
 Arnaud Clement /  Michael Llodra ''(prvi krog, predaja)
 Martin Damm /  Pavel Vizner ''(tretji krog)
 Pablo Cuevas /  Luis Horna ''(drugi krog)
 Jeff Coetzee /  Rogier Wassen ''(prvi krog)
 Maks Mirni /  Jamie Murray ''(prvi krog)
 Marcelo Melo /  Andre Sa ''(tretji krog)
 Julien Benneteau /  Nicolas Mahut (drugi krog)
|}

 Rezultati 
Legenda
 WC = S povabilom (Wild card'')
 r = predaja
 w/o = brez boja

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Moške dvojice
2008